Praeceptor Germaniae (latin Tysklands lærer) henviser til blandt andre:

 Hrabanus Maurus (780-856) – tysk middelalderteolog
 Philipp Melanchthon (1497–1560) – tysk reformator
 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) – tysk retslærd
 Siegbert Tarrasch (1862–1934), tysk skakspiller